Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина:
 Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери
 Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в Талдоме
 Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол
 Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина в городе Кирове